Smeds är ett finlandssvenskt efternamn som burits av bland andra:

Barbro Smeds
Helmer Smeds
Håkan Smeds
Isak Smeds
 Kerstin Smeds
Kristian Smeds
Viking Smeds
Viktor Smeds

Svenska efternamn